Rattwitz steht für:

 Rattwitz (Bautzen), eine Dorflage der Ortschaft Stiebitz, Ortsteil von Bautzen in Sachsen
 Rattwitz, ein Dorf in Schlesien zunächst im Landkreis Breslau, ab 1. Januar 1818 im Landkreis Ohlau, siehe Landkreis Breslau